Победительницей турнира стала канадская теннисистка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финальном матче Серену Уильямс. 19-летняя спортсменка стала первой в Открытой эре чемпионкой-дебютанткой US Open. Бьянка Андрееску стала также первой в истории теннисисткой из Канады, выигравшей турнир Большого шлема в женском одиночном разряде.

Серена Уильямс проиграла четвёртый финал турнира серии Большого шлема подряд и не смогла повторить рекорд легендарной Маргарет Корт по количеству титулов.

Прошлогодняя чемпионка Наоми Осака не смогла защитить титул, уступив в 1/8 финала Белинде Бенчич.

Аманда Анисимова снялась с турнира из-за смерти отца.

Впервые с Открытого чемпионата Австралии 2014 года на турнирах Большого шлема в 1/4 финала вышли только сеянные теннисистки.

Посев 

  Наоми Осака (Четвёртый круг)
  Эшли Барти (Четвёртый круг)
  Каролина Плишкова (Четвёртый круг)
  Симона Халеп (Второй круг)
  Элина Свитолина (Полуфинал)
  Петра Квитова (Второй круг)
  Кики Бертенс (Третий круг)
  Серена Уильямс (Финал)
  Арина Соболенко (Второй круг)
  Мэдисон Киз (Четвёртый круг)
  Слоан Стивенс (Первый круг)
  Анастасия Севастова (Третий круг)
  Белинда Бенчич (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Первый круг)
  Бьянка Андрееску (Титул)
  Йоханна Конта (Четвертьфинал)
  Маркета Вондроушова (отказ)

<ol start=18> 
  Ван Цян (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Третий круг)
  София Кенин (Третий круг)
  Анетт Контавейт (Третий круг, отказ)
  Петра Мартич (Четвёртый круг)
  Донна Векич (Четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса (Первый круг)
  Элизе Мертенс (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес (Четвёртый круг)
  Каролин Гарсия (Первый круг)
  Карла Суарес Наварро (Первый круг, отказ из-за травмы)
  Се Шувэй (Второй круг)
  Мария Саккари (Третий круг)
  Барбора Стрыцова (Первый круг)
  Даяна Ястремская (Третий круг)
  Чжан Шуай (Третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Кристи Ан (Четвёртый круг)
  Франческа Ди Лоренцо (Второй круг)
  Кори Гауфф (Третий круг)
  Кэти Макнейли (Второй круг)
  Уитни Осигве (Первый круг)

<ol start=6>
  Диана Парри (Первый круг)
  Саманта Стосур (Первый круг)
  Кэти Волынец (Первый круг)
  Светлана Кузнецова (PR, первый круг)
  Коко Вандевеге (PR, первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Елена Рыбакина (Первый круг)
  Магдалена Френх (Первый круг)
  Яна Чепелова (Первый круг)
  Пэн Шуай (Второй круг)
  Юханна Ларссон (Первый круг)
  Кэролайн Доулхайд (Первый круг)
  Ана Богдан (Второй круг)
  Мариам Болквадзе (Второй круг)
  Дениса Аллертова (Первый круг)
  Хэрриет Дарт (Первый круг)
  Тимея Бабош (Второй круг)

<ol start=12>
  Ришел Хогенкамп (Первый круг)
  Тейлор Таунсенд (Четвёртый круг)
  Ван Синьюй (Первый круг)
  Тереза Мартинцова (Первый круг)
  Анна Калинская (Второй круг)
  Паула Бадоса (LL, первый круг)
  Варвара Лепченко (LL, первый круг)
  Николь Гиббс (LL, первый круг)
  Присцилла Хон (LL, первый круг)
  Кирстен Флипкенс (LL, второй круг)
  Ван Сиюй (LL, первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Взрослые